

Film 
 Me Too – film diretto da Aleksej Oktjabrinovič Balabanov del 2012

Musica 
 Me Too – album dei Farrah del 2004
 Me Too – singolo di Toby Keith del 1996
 Me Too – singolo di Meghan Trainor del 2016
 Me Too (Ho Ha! Ho Ha!) – brano musicale scritto da Harry M. Woods (testo), Charles Tobias e Al Sherman nel 1926

Televisione 
 Me Too! – serie televisiva britannica
 Me Too! – serie televisiva canadese

Varie 
Movimento Me Too – movimento femminista contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne
 Me Too! – libro per bambini di Mercer Mayer del 1983
 USS Me-Too (SP-155) – motoscafo della marina statunitense